Дебрен () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Гырмен. Находится примерно в 4 км к востоку от центра села Гырмен и примерно в 78 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживал 2251 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области